Канавы — название населённых пунктов:

 Канавы — посёлок в Чечерском районе Гомельской области Белоруссии.
 Канавы — деревня в Чистоозёрном районе Новосибирской области России.
 Канавы — село в Кобелякском районе Полтавской области Украины.

См. также 
 Канава (значения)